Канетти (, , ) — фамилия. Известные носители:
 Канетти, Жак (; 1909—1997) — французский продюсер, младший брат Э.Канетти.
 Канетти, Элиас (; 1905—1994) — австрийский писатель, драматург, культуролог, социальный мыслитель.